A categoria +78kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 29 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final
{{Round4

|| Yu Song|001| Ma Sisi|000
||

Repescagem

Grupo A

Grupo B
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team01=

Grupo C

Grupo D
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team13=

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015